Бачко Ново Село је насеље у општини Бач, у Јужнобачком округу, у Србији. Према попису из 2011. било је 1072 становника. До Првог светског рата, Бачко Ново Село је било немачко село (). 

Овде се налази Дворац Фриц - Христић.

Демографија 
У насељу Бачко Ново Село живи 966 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 40,8 година (38,6 код мушкараца и 43,0 код жена). У насељу има 437 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 2,81 (попис 2002).

Становништво у овом насељу веома је нехомогено, а у последња три пописа, примећен је пад у броју становника.

Галерија

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Насељена места у Бачу
Насељена места у Војводини
Википројект географија/Насеља у Србији